Rodeo – rodzaj sportu
 Rodeo – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia
 Rodeo – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk